Changsha kan avse följande platser i Kina:

 Changsha – provinshuvudstad i Hunan-provinsen
 Changsha, Changsha  – härad under föregående
 Changsha Datuopu Air Force Base
 Changsha Huanghua International Airport

 Changsha (häradshuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,38, long 112,68)– stadsdelsdistrikt i Guandong-provinsen
 Changsha (köpinghuvudort) – köping i Guizhou-provinsen
 Changsha (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 25,47, long 115,52) – socken i Jiangxi-provinsen